Ramón de Pablo Marañón (San Román de la Llanilla, Cantabria, España, 21 de abril de 1938) es un exfutbolista español que se desempeñaba como centrocampista.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Cantabria
Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1950
Futbolistas del Real Club Celta de Vigo en los años 1950
Futbolistas del Real Murcia Club de Fútbol en los años 1960
Futbolistas del Fútbol Club Barcelona en los años 1960
Futbolistas del Córdoba Club de Fútbol en los años 1960
Futbolistas del Centre d'Esports Sabadell Futbol Club
Futbolistas del Levante Unión Deportiva en los años 1960
Futbolistas del Real Club Deportivo Mallorca en los años 1970
Futbolistas de la selección de fútbol de Cataluña